Соревнования по полумарафону у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 10 июля 2016 года. Трасса была проложена по городским улицам, старт и финиш находились на площади Museumplein.

Бег на полумарафонскую дистанцию дебютировал в программе чемпионатов Европы. Из-за близости турнира по срокам к Олимпийским играм, чтобы дать возможность спортсменам восстановить силы, традиционный марафон был заменён на забег вдвое короче.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Старт забегу у мужчин был дан 10 июля 2016 года в 09:50, через 20 минут после того, как на дистанцию ушли женщины. В соревнованиях принимали участие 92 легкоатлета из 31 страны, от одной команды допускалось до шести участников. Забег проходил при тёплой погоде (+24 градуса, облачно). С первых метров в лидеры вышел натурализованный кениец Каан Озбилен, представлявший Турцию. Его рывок поддержали два других африканца, выступавших за европейские сборные: Эванс Киплагат из Азербайджана и Тадессе Абрахам из Швейцарии. Постепенно Киплагат стал отставать, а за пять километров до финиша Абрахам предпринял решающее ускорение и первым пересёк финишную линию. Бронзовую медаль завоевал действующий чемпион Европы в марафоне итальянец Даниэле Меуччи.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Командное первенство 
В зачёт Кубка Европы по полумарафону шли 3 лучших результата в команде.

Курсивом выделены участники, чьи результаты не пошли в зачёт команды, их время заключено в скобки

Примечания

Ссылки 
 

полумарафон